Dario Simion (né le  à Locarno) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Vallemaggia de 2000 à 2006, il rejoint les équipes de jeunes du HC Ambrì-Piotta puis du HC Lugano en 2009. Il joue son premier match en senior dans la LNA avec Lugano lors de la saison 2010-2011. Il remporte la LNA 2015 lors de sa première saison avec le HC Davos. En 2021, il décroche son deuxième titre national avec l'EV Zoug.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Ambrì-Piotta U15||Top Mini||21||10||7||17||20||||||||||
|-
| 2008-2009||Ambrì-Piotta U15||Top Mini||7||13||9||22||10||||||||||
|-
|2008-2009||Ambrì-Piotta U17||Elite Novizen||24||5||4||9||12||||||||||
|-
| 2009-2010||HC Lugano U17||Elite Novizen||27||19||9||28||22||11||2||6||8||4
|-
|2009-2010||HC Lugano U20||Elite Jr. A||4||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011||HC Lugano U17||Elite Novizen||20||17||25||42||14||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||HC Lugano U20||Elite Jr. A||18||13||4||17||4||1||0||0||0||0
|-
|2010-2011||HC Lugano||NLA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||HC Lugano|| NLA ||35||3||3||6||8||1||0||0||0||2
|-
|2011-2012||HC Lugano U20||Elite Jr. A||3||0||1||1||0||1||0||0||0||2
|-
| 2012-2013|| HC Lugano|| NLA ||37||3||3||6|| 10||7||1||0||1||0
|-
|2012-2013|| HC Lugano U20||Elite Jr. A||5||5||2||7||0||3||4||1||5||0
|-
| 2013-2014|| HC Lugano|| NLA || 42||3||2||5||8||0||0||0||0||0
|-
| 2014-2015||HC Davos || NLA|| 47|| 13|| 14|| 27|| 4|| 15|| 5|| 4|| 9|| 4
|-
|2015-2016|| HC Davos || NLA || 36|| 7|| 12|| 19|| 6|| 9|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2016-2017|| HC Davos || NLA || 50|| 13|| 15|| 28|| 6|| 10|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2017-2018|| HC Davos || NLA || 50|| 5|| 10|| 15|| 0|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2018-2019|| EV Zoug || NLA || 44|| 9|| 5|| 14|| 10|| 14|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
|2019-2020|| EV Zoug || NLA || 49|| 6|| 12|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| EV Zoug || NLA || 50|| 24|| 21|| 45|| 6|| 13|| 9|| 3|| 12|| 4
|-
| 2021-2022|| EV Zoug || NLA ||  ||

Au niveau international 

|2011||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 3|| 0|| 3|| 0|| -2|| align="left"| Septième place
|-
|2012||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| -7|| align="left"| Septième place
|-
|2012||align="left"|Championnat du monde junior|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2||align="left"| Huitième place
|-
|2013||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 3|| 5|| 2|| 0||align="left"| Sixième place
|-
|2014||align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0||align="left"| Septième place
|-
|2021||align="left"| Championnat du monde || 6||0 || 2|| 2|| 0|| -2||align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en mai 1994
Naissance à Locarno
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Davos
Joueur du EV Zoug
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022